Unwin ist der Familienname folgender Personen:

 David M. Unwin (* 1959), britischer Wirbeltier-Paläontologe 
 Gareth Unwin (* 1972), britischer Filmproduzent und Oscarpreisträger
 Joseph D. Unwin (1895–1936), Ethnologe und Anthropologe an der Universität Cambridge
 Nigel Unwin (* 1942), britischer Neurobiologe
 Paul Unwin (* 1957), britischer Drehbuchautor, Regisseur und Filmproduzent
 Raymond Unwin (1863–1940), englischer Architekt und Stadtplaner
 Rayner Unwin (1925–2000), englischer Verleger
 Stanley Unwin (1884–1968), englischer Verleger
 Thomas Fisher Unwin (1848–1935), englischer Verleger
 Tim Unwin (* 1955), britischer Geograph
 Ty Unwin, britischer Komponist
 William Cawthorne Unwin (1838–1933), britischer Ingenieur und Hochschullehrer

Sonstiges:
 Unwin Cove, Bucht der Trinity-Halbinsel, Grahamland, Antarktika
 Unwin Ledge, Gebirgskamm im Viktorialand, Antarktika
 Unwin Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller